Um Itinerário Principal (IP) é uma categoria de estrada existente em Portugal, que constitui a rede rodoviária fundamental do país. 

Os IP foram criados aquando da elaboração do Plano Nacional Rodoviário de 1985 (PRN 85), agrupando as principais ligações rodoviárias do país. A função destas estradas é ligar entre si todas as capitais de distrito, os principais portos, aeroportos e postos de fronteira de Portugal. 

A maioria dos percursos dos itinerários principais efectua-se através de auto-estradas, tomando, nesse caso, a designação começada pela letra A, com placas de fundo azul. Os restantes troços, servidos por vias rápidas ou estradas nacionais requalificadas, estão sinalizados como IP, com placas de fundo verde.

Lista de itinerários principais de Portugal 
Segundo a última versão do Plano Nacional Rodoviário (PRN 2000), existem nove itinerários principais em Portugal: